Назаркин — русская фамилия.
 
 Назаркин, Сергей Николаевич (1913—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 См. также 
 Назаркино — название населённых пунктов в России.